Лежандр () — французская фамилия. Известные носители:

 Лежандр, Адриен Мари (1752—1833) — французский математик.
 Лежандр, Жак (род. 1941) — французский политик.
 
 Лежандр, Пьер (род. 1946) — канадский эколог.

Другое 
 Лежандр — большой древний ударный кратер в юго-восточной материковой части видимой стороны Луны.